RMS steht für:
 Rabanus-Maurus-Schule, ein altsprachlich-neusprachliches Gymnasium in Fulda
 Radmotorschiff, siehe Raddampfer
 Ramstein Air Base, ein Flugplatz nach dem IATA-Flughafencode
 Rate Monotonic Scheduling, ein Echtzeit-Scheduling-Verfahren in der Informatik
 Record Management System, eine Programmierschnittstelle, siehe MIDP #Record Management System (RMS)
 Reims Management School, eine französische Business School in Reims
 Remote Manipulator System, Robotarm eines Space Shuttles
 Rettungsmehrzweckstock, siehe Tonfa #Militär
 Republik Maluku Selatan
 Review of Managerial Science, Fachzeitschrift
 Rhenus Maritime Services, eine Reederei
 Richard Matthew Stallman, Initiator der Freie-Software-Bewegung, siehe Richard Stallman
 Richtlinien für die Markierung von Straßen, siehe Straßenmarkierung
 Risiko-Management-System, siehe Risikomanagement
 RMS-Gewinde, ein Objektiv-Gewinde für Mikroskopie und Fotografie
 Robert-Mayer-Volks- und Schulsternwarte Heilbronn
 Root Mean Square (quadratisches Mittel), z. B. Effektivwert von Wechselstrom
 Royal Mail Ship, ein Namenspräfix von Schiffen der britischen Post
 Royal Masonic School for Girls, Mädchenschule mit Internat in Rickmansworth, Greater London
 Royal Microscopical Society, eine britische Gesellschaft zur Förderung der Lichtmikroskopie
 sowjetische Wasserstoffbomben, siehe Sowjetisches Atombombenprojekt
 Bahnhof Malsch nach DS 100

rms steht für:
 Rumänische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung